Кюрасао:
 Кюрасао — остров в Карибском море в группе Малых Антильских островов.
 Малый Кюрасао — небольшой остров в Карибском море, в 11 км к юго-востоку от острова Кюрасао.
 Кюрасао (ликёр) — алкогольный напиток.